UEFA Liga prvaka 2006./07. je bilo 52. izdanje Lige prvaka i 15. izdanje po trenutnom formatu natjecanja. Finale je odigrano 23. svibnja 2007. na Olimpijskom stadionu u Ateni (Milan - Liverpool), a pobjednik je bio AC Milan.

Kvalifikacije

Prvo pretkolo 
Prvo kolo igralo se 11. i 12. srpnja, a uzvrati 18. i 19. srpnja 2006.

|}

Drugo pretkolo 
Prvo kolo igralo se 25. i 26. srpnja, a uzvrati 1. i 2. kolovoza

|}

Treće pretkolo 
Prvo kolo igralo je se 8. i 9. kolovoza, a uzvrati 22. i 23. kolovoza

|}

Poraženi iz 3. pretkola idu u prvi krub Kup UEFA.

1 - Iako su Srbija i Crna Gora sada odvojene države, UEFA klubove iz obje države stavljana na popis kuloba iz Srbije i Crne Gore. Klub koje se kvalificirao za Ligu prvaka bio je u savez Srbije i Crna Gore 2005/06 kada se kvalificirao, no sada je član SNS-a.

2 - Zbog oružanih skukoba u Izraelu izraelski klubovi će domaće utakmice igrati na nautralnom terenu.

Natjecanje po skupinama 

Ždrijeb za skupine održan je 24. kolovoza 2006. u Monaku. Utakmice po skupinama su se igrale 12/13. rujna, 26/27. rujna, 17/18. listopada, 31. lis/1. studenog, 21/22. studenog i 5/6. prosinca 2006.

Klubovi koji su bez pretkola osigurali skupine:
 Anderlecht
 Chelsea
 Manchester United*
 Bordeaux
 Lyon
 Bayern München
 Werder Bremen
 Olympiakos
 Roma
 Inter Milano*
 PSV Eindhoven
 Porto
 Sporting Clube de Portugal
 Celtic Glasgow
 Barcelona*
 Real Madrid*

Klubovi koji su ušli kroz trće pretkolo:
  Hamburg
  Liverpool
  AC Milan
  Benfica Lisabon
  Valencia
  Spartak Moskva
  Arsenal FC
  Šahtar Donjeck
  Dinamo Kiev
  CSKA Moskva
  Spartak Moskva
  Levski Sofia
  FC København
  AEK Atena
  Galatasaray
  Steaua Bukurešt

Zajedno sa 16 momčadi iz 3. pretkola

Ždrijeb 
Ždrijeb za skupine održan je 24. kolovoza 2006. u Monaku.

1. zdjela 

2. zdjela 

3. zdjela 

4. zdjela

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Drugi dio natjecanja

Osmina finala
Prve su utakmice odigrane 20. i 21. veljače 2007., a uzvrati 6. i 7. ožujka.

|}

Četvrtfinale
Prve četvrtfinalne utakmice igrane su 3. i 4. travnja, a uzvrati su odigranu 10. i 11. travnja 2007.

|}

Polufinale
Prve utakmice igrane su 24. i 25. travnja, dok su uzvrati odigrani 1. i 2. svibnja 2007.

|}

Finale

Finale je odigrano 23. svibnja 2007. na Olimpijskom stadionu u Ateni, Grčka. AC Milan je na kraju pobijedio Liverpool dvama pogocima Filippa Inzaghija. Liverpool je Kuytovim pogotkom smanjio rezultat na konačnih 2:1. To je finale identično onom iz 2005. kad su pobijedili Englezi.

Izvori

Vanjske poveznice
UEFA Liga prvaka na UEFA.com
Pravila Lige prvaka 2006./07.

2006./07.